Единбург може да се односи на:
Единбург, град у Уједињеном Краљевству
Единбург (Вирџинија), град у САД у држави Вирџинија
Единбург (Тексас), град у САД у држави Тексас
Единбург Седам Мора, главно насеље на острву Тристан де Куња.